Inflectarius inflectus är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Inflectarius inflectus ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
inflectus